DNAT peut faire référence à :
 Division nationale anti-terroriste, une unité anti-terroriste,
 Diplôme national d'arts et techniques, un diplôme National d’Arts et Techniques,
 Dynamic Network address translation, une technique réseau,
 Diplôme National d'Acupuncture Traditionnelle, un diplôme National d'Acupuncture Traditionnelle,